Евстигне́ев — русская фамилия, женская форма .

Известные носители 
 
 
 Евстигнеев, Андрей Рудольфович (род. 1956) — российский учёный, лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ.
 Евстигнеев, Виталий Владимирович (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Евстигнеев, Владимир Васильевич (1937—2008) — российский учёный, ректор АлтГТУ.
 Евстигнеев, Вячеслав Борисович (1909—1977) — основатель и первый директор Института фотосинтеза, кандидат технических наук.
 Евстигнеев, Денис Евгеньевич (род. 1961) — советский и российский кинооператор и режиссёр.
 
 
 
 Евстигнеев, Игорь Иванович (1934—2020) — кузнец Калужского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Евстигнеев, Кирилл Алексеевич (1917—1996) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Евстигнеев, Максим Евгеньевич (род. 1998) — российский футболист.
 
 Евстигнеев, Павел Геннадьевич (1973—2022) — советский, российский хоккеист.
 Евстигнеев, Пётр Петрович (1901—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

